VTP:

 VTP — сетевой протокол
 Vista Transformation Pack (сокращенно VTP) — трансформ-пак